

События 
 Патриарх-иконоборец Павел постригся в схиму и умер. Патриархом стал Тарасий.
 Савара, младший брат Камму, назначен наследником престола, но лишён сана и сослан.
 Столица Японии перенесена из Нары в Нагаоку.

Родились 
 Ибн Сад аль-Багдади — арабский историк IX века.

Скончались 
 Альберик Утрехтский — епископ Утрехтский.
 Башшар ибн Бурд — арабский поэт эпохи Аббасидов.
 Виргилий (святой) — епископ Зальцбурга (745—784).
 Павел IV, патриарх Константинопольский

См. также